

Localité 
 Ancien nom d'une commune des Hautes-Alpes regroupée en 1944 à Châteauneuf-de-Chabre.

Patronyme 
 Pierre Pomet (1658-1699), pharmacien français.